Чемпионат Эстонии по футболу 1952 года — 8-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 12 команд. Чемпионом в четвёртый раз (во второй подряд) стал «Балтфлот» (Таллин).

Предварительный этап

Группа «А»

Группа «Б»

Финальный этап

За 1-6-е места

За 7-12-е места

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1952
Футбол в СССР в 1952 году
1950-е годы в Эстонии